NGC 1516-1, een balkspiraalstelsel in het sterrenbeeld Eridanus
 NGC 1516-2, een spiraalvormig sterrenstelsel in het sterrenbeeld Eridanus, ook wel NGC 1525 genoemd.